Поворот — дія за значенням повертати, повернути.
 Поворот — місце, де дорога, вулиця тощо повертає, відхиляється вбік.
 Поворот, обертання — рух, який зберігає орієнтацію простору (площини) та має нерухомі точки.
 Матриця повороту — матриця переходу, яка зв'язує між собою координати векторів векторного простору при зміні системи координат.

Топонім 
 Поворот — селище Селенгинського району, Бурятії Росії.

Фільми 

 «Поворот» — радянський німий художній фільм 1930 року.
 «Поворот» — радянський художній фільм 1978 року, психологічна драма режисера Вадима Абдрашитова.
 «Поворот» — американський трилер 1997 року режисера Олівера Стоуна.

Див. також 
 Поворотний перемикач
 Поворотний тиф
 Оборот